Каргат — топоним.

 Каргат — река в Новосибирской области России.
 Каргат — город в Новосибирской области России.
 Каргат — железнодорожная станция в Новосибирской области России.